Bălan este unul dintre numele românești cele mai frecvente. Înțelesul numelui "Bălan" (derivat etimologic de la băl = "alb" în limbile slave + sufix) este acela de om blond. Cuvântul mai este folosit, cel mai adesea substantivat, cu referire la un animal domestic cu părul alb. În Basarabia sovietică a fost transcris sub forma Balan sau Bilan. Formele diminutive ale numelui sunt Bălănel și Bălănuț(ă).

 Adrian Bălan (n. 1990), fotbalist
Andreea Bălan (n. 1984), cântăreață
 Andrei Bălan (1853-1922), deputat
 Claudiu Bălan (n. 1994), fotbalist
 Constantin Bălan (n. 1928), istoric
 Corneliu Bălan (n. 1939), deputat
 Costică Bălan (n. 1964), atlet
 Cristian Petru Bălan (n. 1936), prozator, poet, dramaturg, publicist, editor, traducător și artist plastic
 Cristina Bălan (n. 1981), cântăreață
Dan Bălan (n. 1979), cântăreț, compozitor, producător, instrumentist și textier din Republica Moldova
 Daniel Bălan (n. 1979), fotbalist
 Emil Bălan, pilot 
 Geany Bălan (n. 1967), politician
George Bălan (n. 1929), filosof, muzicolog și aforist
 Gheorghe Bălan (n. 1975), politician din Republica Moldova
 Gheorghe Pavel Bălan (n. 1947), politician
 Grigore Bălan (1896-1944), general
Ioan Bălan (1880-1959), episcop greco-catolic, victimă a regimului comunist
 Ioanichie Bălan (1930-2007), duhovnic și arhimandrit
 Ion Bălan (n. 1954), politician
 Ion Dodu Bălan (1929-2018), autor, critic și istoric literar, folclorist, poet
 Ionuț Bălan (n. 1978), fotbalist
Iurie Bălan (1951-2010), jurnalist
Lucian Bălan (1959-2015), fotbalist
Ludmila Bălan (n. 1958), prezentatoare de televiziune
 Marian Bălan (n. 1968), deputat
 Marica Bălan (1936-2014), actriță și interpretă de muzică populară
 Mihai Bălan (n. 1928), diplomat moldovean, director al SIS
 Nicolae Bălan (1882-1955), mitropolit ortodox al Ardealului
 Petru Bălan (n. 1976), jucător de rugby
Radu Bălan (1936-1995), prim-secretar al Comitetului Județean Timiș al PCR
Ștefan Bălan (1913-1991), inginer constructor de poduri, academician
 Teodor Bălan (1885-1972), istoric român, profesor la Universitatea din Cernăuți și director al Comisiei Arhivelor Statului din Cernăuți
 Tiberiu Bălan (n. 1981), fotbalist

Referințe

Vezi și 
 Bălănel și Miaunel
 Bălan (dezambiguizare)
 Balan

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din limbile slave